Imperatoria razouli är en flockblommig växtart som beskrevs av Hort. och Spreng.. Imperatoria razouli ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
razouli